Winterbourne (Berkshire)
 Winterbourne (Gloucestershire)
 Winterbourne (Kent)
 Winterbourne (Wiltshire), een parish in Wiltshire die de dorpen Winterbourne Gunner, Winterbourne Dauntsey en Winterbourne Earls omvat